Guldbæk betegner en række jyske steder:

 Guldbæk (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Guldbæk (Øster Hornum Sogn) – landsby ved bækken Guldbæk og et ejerlav i Øster Hornum Sogn, Rebild Kommune
 Guldbæk – et vandløb i det nordlige Himmerland.
 Guldbæk (bæk) – den ca. 500 m korte bæk som indgår i Ovnstrup Bæk, og bebyggelsen Guldbæk (Skæve Sogn) ved Sæby.